CCC Polkowice (koszykówka) – drużyna koszykówki kobiet grająca w PLKK
 CCC Polkowice (kolarstwo górskie) – kobieca grupa kolarska

Zobacz też 
 CCC Polsat Polkowice